Eric Toebosch (Venlo, 1949) is een Nederlands kunstschilder.

Opleiding 
Toebosch studeerde aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven en aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede.

Stijl en oeuvre 
Toebosch' stijl en oeuvre kenmerken zich vooral door taferelen uit zelfgeschreven sprookjes, mythen en sagen. Ook de dood is een vaak terugkerend thema in zijn schilderijen. Wellicht ter compensatie voor dit zware onderwerp kiest Toebosch daarnaast vaak voor humor in zijn werk.
Veelvuldig terugkerende elementen in zijn schilderijen zijn onder andere engelen, kruisen, zandlopers en schilden. Door het gebruik van deze symbolen wordt Toebosch vaker geplaatst in de traditie van de spirituele kunst. Ook vertoont zijn werk raakvlakken met de Byzantijnse kunst, vooral door het gebruik van goudverf.

Daarnaast gebruikt Toebosch vaak teksten in zijn werk. Daarbij schijnt hij een lichte voorkeur te hebben voor de Duitse taal, wat ook in veel titels van zijn schilderijen terugkomt.

Kunstcollecties 
Toebosch heeft opdrachten gemaakt voor diverse bedrijven, waaronder DSM, Stone-Art en de Mutsaersstichting. Ook zijn een aantal van zijn schilderijen in de openbare collecties van het Stedelijk Museum Roermond en het Museum van Bommel van Dam in Venlo. Het werk van Eric Toebosch is diverse malen geëxposeerd in Finland en Nederland.

Nederlands kunstschilder
Kunst in Venlo